HA – skrót oznaczający nadciśnienie tętnicze
 HA (ang. High Availability) – wysoka dostępność